Ten Thousand Lightyears () — седьмой студийный альбом Boney M., и первый в создании которого принял участие новый член группы Рэджи Цибо, который в начале 1982 года занял место Бобби Фаррелла в качестве лидера группы. Первым синглом, который вышел на новые записи в 1982 году, был кавер-версия песни 1965 года «» группы «The Seekers». «The Carnival Is Over» стал первым синглом Boney M., не попавшим в топ-лист Германии. Наивысшей позицией трека стало 41-е место. Это побудило Hansa Records заменить его на «Going Back West».

История 
После перерыва весной 1983 года, когда Лиз Митчелл родила своего второго ребёнка, а Марсия Барретт записала демо с Эдди Грантом, группа выпустила «Jambo — Hakuna Matata (No Problems)» с новым ремиксом «African Moon», из альбома «Boonoonoonoos». В Испании и Португалии сингл появился с оригинальной версией «African Moon» 1981 года. Предполагалось, что «Jambo» будет ведущим синглом для седьмого альбома Boney M., который должен был выйти осенью 1983 года, но из-за того, что сингл был плохо принят публикой (48-я позиция в Германии, 5 недель) как «Jambo», так и «Babysitter» были исключены из альбома, и проект был отложен ещё на шесть месяцев.

Зимой 1983/1984 года были сделаны новые записи, и тогда альбом получил совершенно новый подход. Предполагалось, что это было продолжением африканских тем, как музыкально, так и лирически, из «Boonoonoonoos» 1981 года. Но после просчета с «Джамбо» большинство новых треков, которые в конечном итоге попали на диск, оказались на тему научной фантастики. Поэтому для альбома было выбрано название «Ten Thousand Lightyears» (название одной из песен диска). Альбом был выпущен в мае 1984 года. Он также стал дебютом Boney M. в новом формате компакт-диска.

Синглом, выбранным для продвижения альбома, стала баллада «Somewhere In The World». Он стал четвертым последовательным синглом Boney M., не попавшим в немецкий топ-40. То, что было тщательно спланировано, чтобы стать триумфальным возвращением после трехлетнего отсутствия в европейских чартах, оказалось самым большим коммерческим провалом группы и продюсера Фрэнка Фариана. Несмотря на то, что альбом достиг 23-й позиции в немецких чартах, его успехи в других странах были намного скромнее, а выпуск второго сингла «Living Like A Moviestar» был отменён.

Список песен 
Сторона A:
 «Exodus (Noah’s Ark 2001)» (Дэвис, Фрэнк Фариан, Кауэл) — 5:19
 «Wild Planet» (Бишоф, Фрэнк Фариан) — 4:06
 «Future World» (Бишоф, Фрэнк Фариан) — 3:48
 «Where Did You Go?» (Бишоф, Кауэл) — 4:09
 «10.000 Lightyears» (Бишоф, Бьёрклунд, Фрэнк Фариан, Кауэл) — 4:32
 «I Feel Good» (Бишоф, Фрэнк Фариан, Баршт) — 3:05

Сторона B:
 «Somewhere in the World» (Дэвис, Грув, Кейлхауэр) — 4:38
 «Bel Ami» (Бишоф, Фрэнк Фариан, Рейнфорд) 3:12
 «Living Like a Moviestar» (Бишоф, Фрэнк Фариан, Кауэл) — 3:04
 «Dizzy» (Томми Роу, Уэллер) — 3:28
 «The Alibama» (Дэвис, Фрэнк Фариан, Рейам) — 3:11
 «Jimmy» (Фрэнк Фариан, Хауэл, Даансен, Лиз Митчелл) — 3:02
 «Barbarella Fortuneteller» (Дэвис, Фрэнк Фариан, Кауэл) — 2:58

Примечания

Ссылки 
 Детальная дискография
 
 Boney M. FAQ

Альбомы Boney M.